Појам Меридијан може да се односи на:

Природне науке 
 Меридијан (географија), замишљена линија на површини Земље која се протеже од Северног до Јужног Пола
 Меридијан (астрономија), круг на небеској сфери

Спорт 
 Меридијан Супер Лига, бивши службени назив Прве фудбалске лиге Србије

Транспорт 
 Меридијан (воз), британски воз класе 222
 МС Меридијан (или СС Галилео Галилеј), прекоокеански брод саграђен у Италији, 1963. године

Електротехника

Компаније 
 Меридијан (банка), банка у Србији
 Меридијан Аудио, британски произвођач Хај фиделити () аудио опреме

Насељене места 
 Меридијан (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Меридијан (Ајдахо), град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Меридијан (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Меридијан (Колорадо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Меридијан (Мисисипи), град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Меридијан (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Меридијан (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексасстановника
 Меридијан (округ Логан, Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Меридијан (округ Стивенз, Оклахома), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома